Ла Борселана има више значења:

 Ла Борселана (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Борселана (Сан Пабло Етла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику